Anhidre com a terme general és una substància que no conté aigua. Per obtenir la forma anhidra d'una substància hi ha diversos procediments.

Solvents 
En molts casos la presència d'aigua pot evitar que es produeixi una reacció química, o formar productes no desitjats. Per a prevenir-ho es fan servir solvents anhidres per portar a terme certes reaccions. Per exemple cal solvents anhidres en la reacció de Grignard i la reacció de Wurtz.

La forma més comuna per obtenir la forma anhidra d'un solvent és portar-los a bullir en presència d'una substància higroscòpica. Per a fer-ho el metall més emprat és el sodi. Recentment han aparegut al mercat columnes de purificació de solvents (conegudes com a columnes de Grubb), que minimizen els perills dels mètodes clàssics de deshidratació.

Gasos 
Substàncies que són gasos en condicions normals es fan servir com solucions aquoses concentrades. Per evitar ambigüitats per a referir-se a la forma gasosa es fa servir el terme anhidre després del nom de la substància. Per exemple:
 El clorur d'hidrogen gasós es diu anhidre per diferenciar-lo de la forma comercial més comuna que consisteix en una solució aquosa 37% m/m.
 L'amoníac anhidre és el gas, a diferència de la solució aquosa que es coneix com a hidròxid d'amoni.

Vegeu també 
 Dessecador
 Hidrat

Referències 

Propietats químiques